Лиси́цин — російське прізвище. Жіноча форма — Лисицина (Лісіцина).

Відомі носії 
 Лисицин Віктор Микитович (1926–1976) — радянський спортсмен (кінний спорт), тренер. Майстер спорту міжнародного класу (з 1971 року).
 Лисицин Віктор Опанасович — Депутат Верховної Ради УРСР 9-11-го скликань.
 Лисицин Михайло Олександрович (1871-близько 1918) — музичний публіцист і композитор.
 Лисицин Юрій Єгорович (1920–1989) — Герой Радянського Союзу, радянський командир відділення 384-го окремого батальйону морської піхоти Одеської Військово-морської бази Чорноморського флоту, старшина I статті.

Див. також 
 Лісіцин.